Mužská dvouhra BMW Open 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do singlové soutěže mnichovského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl německý tenista Philipp Kohlschreiber, kterého ve druhém kole vyřadil Argentinec Horacio Zeballos.

Vítězem se stal 20letý třetí nasazený Němec Alexander Zverev, jenž ve finále zdolal argentinského kvalifikanta a 158. hráče žebříčku Guida Pellu po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a první z antukového povrchu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2017
ATP World Tour 2017